Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdingsprocedure, coördinatie tussen de hulpverleningsdiensten in Nederland
 GRIP (dans), een Vlaams dansplatform rond choreograaf Jan Martens

Zie ook 
 Grip